Eero Ilmari Salonen (1932-2006) – cestista finlandese
 Eija Salonen (1975) – ex biatleta finlandese
 Esa-Pekka Salonen (1958) – direttore d'orchestra e compositore finlandese
 Hannu Salonen (1972) – regista finlandese
 Jimi Salonen (1994) – sciatore freestyle finlandese
 Reima Salonen (1955) – ex marciatore finlandese
 Satu Salonen (1973) – ex fondista finlandese
 Susanna Salonen (1966) – regista finlandese naturalizzata tedesca
 Timo Salonen (1951) – ex pilota di rally finlandese
 Toivo Salonen (1933-2019) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio finlandese